Chipotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chipotla, Tlaxco, ort, Puebla, 
 Chipotla, Pahuatlán, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar